Дмитрий Дмитриевич Свербеев (1845—1921) — курляндский губернатор, камергер из рода Свербеевых. Сын Д. Н. Свербеева, брат А. Д. Свербеева.

Биография 
Окончил курс в Гогенмейской академии сельских хозяйств в Вюртемберге. Служил сначала председателем Серпуховской уездной земской управы. Затем в 1875 году избран непременным членом Новосильского уездного по крестьянским делам присутствия и почетным мировым судьей по Серпуховскому уезду.

В 1881 году причислен к министерству юстиции, а в 1883 году командирован в временную коронационную комиссию в качестве чиновника особых поручении сверх штата. В том же году пожалован в звание камер-юнкера двора.

В 1885 году назначен тульским вице-губернатором, а в 1888 году утвержден почетным мировым судьей по Новосильскому уезду. В том же году производил ревизию делопроизводства Богородицкого и Белевского сиротских судов. В 1889 году пожалован в звание камергера.

В 1892 году назначен исполнять должность, а в 1894 году утвержден в должности курляндского губернатора, с производством в действительные статские советники. В 1893 году назначен почетным мировым судьей Митаво-Бауского округа.

Семья 
Женат на Екатерине Фёдоровне Сухотиной (1849—1895). Их сыновья: Сергей, Николай, Фёдор — все трое военные моряки, все трое ушли в 1904 году в поход 2-й Дальневосточной эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского. Фёдор заболел в походе и был с Магадагаскара отправлен обратно в Россию. Лейтенант Сергей Дмитриевич погиб при Цусиме на борту флагманского броненосца «Князь Суворов», Николай Дмитриевич погиб тогда же на крейсере «Светлана».

Дочь Мария Дмитриевна Свербеева (1873—1923) в 1900 г. вышла замуж за князя Николая Владимировича Голицына; их сын Кирилл — художник и мемуарист, отец А. К. Голицына.

Источники 
 

Тульские вице-губернаторы
Курляндские губернаторы
Дмитрий
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные статские советники